Rindi kan syfta på:

Rindi – på gutamål en vedartad klätterväxt med städsegröna blad, se Murgröna 
Gotlands Studentkår Rindi –  studentkåren för studenter vid Uppsala universitet - Campus Gotland
 Desa Rindi, administrativ by, Indonesien